Фагот:

 Фагот — духовой музыкальный инструмент.
 Фагот (он же Коровьев) — персонаж романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
 «Фагот» — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).
 «Фагот» — кирпичный завод на Украине в городе Красный Луч.
 Александр «Фагот» Бутузов (1957–2013) – поэт-песенник, чтец, художник.
 Александр «Фагот» Александров (род. 1957) — музыкант, в разное время являлся участником ансамблей «Аквариум», «Звуки Му», «Три О» и других.
 Олег «Фагот» Михайлюта (род. 1974) — украинский музыкант, вокалист и саунд-продюсер украинской группы «Танок на майдани Конго» (ТНМК).
 «Фагот» — российский фильм 2018 года.

Фамилия 
 Фагот, Стэдман (род. 1953) — никарагуанский биолог, политик и администратор, активный контрас, один из лидеров движения индейцев мискито.